Institut für Molekularbiologie steht für
Institut für Molekularbiologie (Riems)
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie, Aachen
Zentralinstitut für Molekularbiologie, Berlin